Вильясандино ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 43,714 км². Население — 221 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de Villasandino

Муниципалитеты Бургоса